

Попасне — село, Кулундинський район, Алтайський край

Попасне — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Попасне — село, Донецька область, Костянтинівський район
 Попасне — село, Луганська область, Сватівський район
 Попасне — село, Луганська область, Новоайдарський район
 Попасне — село, Харківська область, Ізюмський район

Див. також 
 Попасна